Uro steht für:
 Uro (Automobilmarke), eine spanische Automarke
 Uro (Film), norwegischen Thriller aus dem Jahr 2006 von Regisseur Stefan Faldbakken.
 Uru (Sprache), eine ausgestorbene Sprache im Gebiet des Titicaca-Sees.
 Urus, eine ethnische Gruppe im Gebiet des Titicaca-Sees.
 ein Ort und Aldeia im osttimoresischen Suco Larisula, siehe Larisula

URO steht für:
 Flughafen Rouen in Frankreich (IATA-Code)
 United Restitution Organization

Siehe auch:
 Urrô

URO